

Presentación previa 
Sergiy Stakhovsky fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Thomas Fabbiano derrotó en la final a Kwon Soon-woo.

Cabezas de serie 

  Lu Yen-hsun (Primera ronda)
  Chung Hyeon (Baja)
  Dudi Sela (Cuartos de final, retiro)
  Konstantin Kravchuk (Primera ronda)

<ol start=5>
  Vasek Pospisil ''(Segunda ronda)
  Blaž Kavčič  ''(Primera ronda)
  Illya Marchenko ''(Primera ronda)
  Ruben Bemelmans ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Lecoq Seoul Open 2017